Бјала има више значења:

 Бјала на неким словенским језицима значи „бела”

Насеља

Пољска 

 Бјала (Војводство опољско), град у Опољском војводству
 Бјала (Повјат тарновски), село у Тарновском повјату
 Бјала (Повјат легњицки), село у Легњицком повјату
 Бјала (Повјат чарноковски), село у Чарноковском повјату

или: 

 Бјала Подласка, град у Лублинском војводству
 Бјала Равска, град у Равском повјату
 Бјала Писка, град у Писком повјату

Бугарска 

 Бјала (Русенска област), град у Русенској области
 Бјала (Варненска област), град у Варненској области
 Бјала (Сливенска област), село у Сливенској области

Реке 

 Бјала (притока Дунајца), притока Дунајца 
 Бјала (притока Висле), притока Висле
 Бјала (притока пилице), притока Пилице
 Бјала (притока Супрасла), притока Супрасла

или:

 Бјала Глухоласка, притока Нисе Клодзке
 Бјала Ладецка, притока Нисе Клодзке